Questa pagina riporta le statistiche dettagliate sulla UEFA Europa Conference League.

Vittorie 
Dati aggiornati all'edizione edizione 2021-2022.

Per squadra

Per nazione

Per città

Piazzamenti

Classifica perpetua 
Classifica dei primi 10 club, aggiornata all'edizione 2021-2022 (finale conclusa).

N.B. Si contano 2 punti per vittoria e 1 punto per pareggio, come da direttive UEFA.

Migliori marcatori 

Dati aggiornati al 18 agosto 2022. In grassetto sono indicati i giocatori ancora in attività in squadre europee.

Partecipazioni e risultati dei club nella UEFA Europa Conference League 

{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:80%"
|-
! colspan="2" |Club (n. partecipazioni)||21-22||22-23
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | PAESI BASSI (5)||(4)||(1)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="pink" |OF||
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="lime" |F ||•
|-
|3|| align="left" | || bgcolor="orange" |QF ||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|-
|4|| align="left" | || bgcolor="pink" |OF ||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | REPUBBLICA CECA (5)||(3)||(2)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG ||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="orange" |QF||
|-
|3|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP ||•
|-
|4|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | DANIMARCA (4)||(3)||(1)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="pink" |OF ||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP ||•
|-
|3|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP ||•
|-
|4|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | AUSTRIA (3)||(2)||(1)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="pink" |OF||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP||•
|-
|3|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | CIPRO (3)||(2)||(1)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG ||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG ||•
|-
|3|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | FRANCIA (3)||(2)||(1)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="yellow" |SF ||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="pink" |OF ||•
|-
|3|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | INGHILTERRA (3)||(2)||(1)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG ||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="yellow" |SF ||•
|-
|3|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | ISRAELE (3)||(2)||(1)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG ||•
|- style="background:#f4f4f4;"
|2|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP ||•
|-
|3|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | BELGIO (3)||(1)||(2)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="pink" |OF||
|-
|2|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | ROMANIA (3)||(1)||(2)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||
|-
|2|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | TURCHIA (3)||(1)||(2)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP||•
|- 
|2|| align="left" | ||•||
|-
|3|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | ITALIA  (3)||(1)||(2)
|-
|1|| align="left" | || bgcolor="green" |C ||•
|-
|2|| align="left" | ||•||
|-
|3|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | ARMENIA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG ||•
|-
|2|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | GERMANIA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||•
|-
|2|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | NORVEGIA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="orange" |QF||•
|-
|2|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | SCOZIA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP||•
|-
|2|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | SERBIA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | SLOVACCHIA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | SVIZZERA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="pink" |OF||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | UCRAINA (2)||(1)||(1)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||•
|-
|2|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | AZERBAIGIAN (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="magenta" |SP ||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | BULGARIA (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | ESTONIA (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | FINLANDIA (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | GIBILTERRA (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG'||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | GRECIA (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="orange" |QF||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | KAZAKISTAN (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | SLOVENIA (1)||(1)||(0)|-
|1|| align="left" | || bgcolor="cyan" |FG||•
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | IRLANDA (1)||(0)||(1)|-
|1|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | KOSOVO (1)||(0)||(1)|-
|1|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | LETTONIA (1)||(0)||(1)|-
|1|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | LIECHTENSTEIN (1)||(0)||(1)|-
|1|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | LITUANIA (1)||(0)||(1)|-
|1|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | POLONIA (1)||(0)||(1)|-
|1|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | SPAGNA (1)||(0)||(1)|-
|1|| align="left" | ||•||
|- style="background:#ccc"
| colspan="2" align="left" | SVEZIA (1)||(0)||(1)'|-
|1|| align="left" | ||•||
|-
! colspan="2" |Club (n. di partecipazioni)||21-22||22-23
|}

Nota: Sono indicate in corsivo'' le squadre provenienti dall'Europa League.

Gruppi 
6 vittorie
2022-2023:

Note

Voci correlate 
 Coppe calcistiche europee
 Competizioni UEFA per club
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Statistiche della UEFA Champions League
 Statistiche della UEFA Europa League
 Statistiche della Coppa delle Coppe UEFA

UEFA Europa Conference League
Europa Conference